Virgen de la Salud puede hacer referencia a cualquiera de las advocaciones, imágenes o edificios religiosos (iglesias, monasterios, etc.) de la Virgen María que se denominen de esa manera, o que se asocien con el concepto de salud.

Advocaciones o imágenes 

 Nuestra Señora de la Salud, de Alcantarilla (Región de Murcia, España);
 Nuestra Señora de la Salud, de Algemesí (provincia de Valencia, España);
 Nuestra Señora de la Salud, de Archena (Región de Murcia, España);
 Nuestra Señora de la Salud, de Mirallos (provincia de Orense, España);
 Nuestra Señora de la Salud, de Palma de Mallorca, España.

Celebraciones 

 Fiesta de la Virgen de la Salud, de Fregenal de la Sierra (provincia de Badajoz, España);
 Feria de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba (España);
 Fiestas de Nuestra Señora de la Salud de Algemesí (provincia de Valencia, España);
 Fiesta de Nuestra Señora de la  Salud, en Mirallos (provincia de Orense, España).

Edificios religiosos 

 Real Santuario de la Virgen de la Salud de Traiguera (provincia de Castellón, España);
 Santuario de la Virgen de la Salud de Lieres (Siero, Asturias, España);
 Santuario de la Virgen de la Salud de Barbatona (provincia de Guadalajara, España);
 Santuario de la Virgen de la Salud de Páramo (Santander, Colombia);
 Santuario de la Virgen de la Salud de Alcañices (provincia de Zamora, España);
 Santuario de la Virgen de la Salud de Sant Feliu de Pallerols (provincia de Gerona, España);
 Santuario de Nuestra de la Salud de Bojacá (Colombia);
 Ermita de la Virgen de la Salud de Menasalbas (provincia de Toledo, España);
 Ermita de Nuestra Señora de la Salud de Alcantarilla (Región de Murcia, España);
 Ermita de Nuestra Señora de la Salud en el Balneario de Archena (Región de Murcia, España);
 Basílica de Nuestra Señora de la Salud de Pátzcuaro (Michoacán, México);
 Basílica de Nuestra Señora de la Salud de Velankanni (Tamil Nadu, India).
 Basílica de Santa Maria della Salute de Venecia (Italia).

Toponimia 

 María de la Salud, municipio de Islas Baleares (España).